En botanique, un pétale est une pièce florale qui entoure le système reproducteur des fleurs.
 En cuisine, on appelle pétales des grains de céréale (maïs, blé, orge) écrasés et séchés utilisés dans diverses préparations alimentaires. Exemple : les pétales de maïs glacés au sucre.

Notes et références

Voir aussi 
 Petal
 A Petal